

Anno 
 1986 – (MCMLXXXVI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1986 a.C.

Matematica 
 1986 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1986 Plaut – asteroide della fascia principale del sistema solare.